RWG kan avse:

 Den svenska ekonomen, Robert W. Grubbström
 Raoul Wallenberggymnasiet